

Cinema
Discesa all'inferno (Descente aux enfers), film del 1986 diretto da Francis Girod
Discesa all'inferno, film del 1991 diretto da Mario Salieri
Discesa all'inferno (Prom Night IV: Deliver Us from Evil), film del 1992 diretto da Clay Borris

Letteratura
Discesa all'inferno (apocrifo) (di Gesù), testo apocrifo del Nuovo Testamento
Discesa all'inferno, romanzo del 1944 di Charles Williams
Discesa all'inferno (Briefing for a Descent into Hell), romanzo del 1971 di Doris Lessing
Discesa all'inferno (The Descent), romanzo del 1999 di Jeff Long

Religione 

 Discesa di Cristo agli inferi – verità di fede del cristianesimo

Pagine correlate 

Catabasi
Discesa agli inferi